La saison 1946-1947 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 14 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur.

C'est le club d'UT Arad qui termine en tête du championnat et qui remporte le premier titre de champion de Roumanie de son histoire.

Barrages de pré-saison 
Pour connaître les 14 participants d'une compétition qui a dû être interrompue 5 ans à cause de la guerre, la fédération roumaine décide de répartir les places parmi l'élite entre les différentes villes du pays. Bucarest, la capitale, obtient 4 places qu'elle offre aux 4 premiers du championnat de la Ligue de Bucarest 1945-1946 (compétition non officielle) : Carmen Bucarest, Juventus FC Bucarest, CFR Bucarest et Ciocanul Bucarest. La ville d'Arad dispose d'une place, qu'elle donne au club d'UT Arad, considéré comme le meilleur de la région. Les villes de Reșița et Petroșani sont représentées par l'Otelul Reșița et le SC Jiul Petroșani. Les 7 dernières places sont disputées lors des barrages entre clubs d'une même ville ou d'une même région, en sachant que Cluj a droit à 2 clubs en D1.

 	
  	
 	
  	
  	
  	
  	
|}

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1946 en Roumanie
1947 en Roumanie